Thoellden ist der Familienname von:

 Christoph Thoellden (1686–1752), Kommissionsrat und Amtmann
 Christoph Wilhelm Thoellden († 1794), kursächsischer Beamter und Rittergutsbesitzer
 Justinian Thoellden (1719–1780), Oberkonistorialvizepräsident